Jhansi może dotyczyć: 
 Jhansi – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Jhansi – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Jhansi – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh